Евге́ний Аверья́нов:
 Аверьянов, Евгений Геннадьевич (род. 1979) — российский футболист, тренер.
 Аверьянов, Евгений Петрович (1923—1983) — полный кавалер ордена Славы.